Marion Christmann est une actrice, scénariste, réalisatrice et chanteuse française.

Biographie

Filmographie

En tant qu’actrice 
Cinéma

Télévision
 2012 : Au nom de la vérité, épisode Un régime dangereux : Sophie (TF1) ;
 2016 : Agathe Koltès, épisode Bain fatal : Maylis (France 2) ;
 2016 : Section de recherches, épisode Cocoon : Melanie Charbonnier (TF1) ;
 2016 : Joséphine, ange gardien, épisode Enfants, mode d’emploi : Carole (TF1) ;
 2016 : Nos chers voisins  petite amie des colocs(TF1) ;
 2017 : Importantissime, Solène (Canal+) ;
 2018 : Plus belle la vie : Aurélie Blétéritch (France 3) ;
 2018 : Scènes de ménages : Une élève au cours de bricolage d’Emma (M6) ;
 2018 : Une mère sous influence : Lucie (France 3) ;
 2018 - 2021 puis 2022 : Demain nous appartient, épisodes 354 à 1 002 et 1 292 à 1 295 : Amanda Faro (TF1) ;
 2019 : Double je, épisode Divorce sur mesure : Solène (France 2) ;
 2020 : Romance : Jessie (France 2) (à venir) ;
 2021 : Tandem, saison 5 : Juliette Caron (France 3).

Courts métrages

Publicité

Doublage

Clip
 2017 : Viens de Madison.

En tant que scénariste et réalisatrice 
Courts métrages

Web série
 depuis 2019 : Et patati et patata.

Théâtre

Notes et références

Liens externes 

Actrice française de cinéma
Actrice française de télévision
Actrice française de théâtre
Réalisatrice française
Scénariste française de cinéma
Demain nous appartient